Wohlwill ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wohlwill (1843–1916), deutscher Historiker
 Anna Wohlwill (1841–1919), deutsche Pädagogin
 Emil Wohlwill (1835–1912), deutscher Chemiker und Wissenschaftshistoriker
 Friedrich Wohlwill (1881–1958), deutscher Mediziner, Neurologe und Pathologe
 Gretchen Wohlwill (1878–1962), deutsche Malerin und Mitglied der Hamburgischen Sezession
 Immanuel Wohlwill (Immanuel Wolf; 1799–1847), deutscher Pädagoge, Publizist und jüdischer Verbandsfunktionär